Pain de sucre peut désigner :
 un pain de sucre, un bloc de sucre conique dont la forme a donné son nom à plusieurs toponymes, notamment des sommets :
 le mont du Pain de Sucre, un sommet dominant la baie de Guanabara, à Rio de Janeiro au Brésil, sans doute la plus célèbre appellation pour ce toponyme ;
 le Pain de Sucre, sommet du massif d'Escreins à la frontière franco-italienne ;
 le Pain de Sucre, sommet du massif du Mont-Blanc en France ;
 le Pain de Sucre, un montagne de  située dans le massif du Mercantour, au-dessus de la vallée de l'Ubaye, à Uvernet-Fours (France) ;
 le Pain de Sucre, un éperon rocheux de grès de  en rive gauche de la Plaine sur la commune française de Celles-sur-Plaine (France) ;
 le Pain de Sucre, une butte-témoin de  située à Dommartin-sous-Amance, à l'est de Nancy (France) ;
 le Pain de Sucre, une montagne de  située dans les environs de Sumène, au sud des Cévennes, dans le Gard (France) ;
 le Pain de Sucre, petit sommet situé au nord de Saint-Claude, dans le massif du Jura (France) ;
 le Pain de Sucre, petit sommet de Nouvelle-Écosse au Canada ;
 le Pain de Sucre, sommet volcanique des îles des Saintes, en Guadeloupe (France) ;
 le Pain de Sucre ou Pan de azucar  , sur la côte chilienne ;
 le Pain de Sucre, un îlot volcanique à Madagascar ;
 le Pain de Sucre, un amas de glace saisonnier au pied de la Chute Montmorency (Québec, Canada) qui se forme l'hiver par la cristallisation continue des embruns de la chute à la confluence de la rivière avec le fleuve Saint-Laurent ;
 les cascades du Pain de sucre, dans l'Ain : celle de Surjoux et celle de Poisieu ;
 le Pain de Sucre renversé, une maison à colombages à Hildesheim, en Allemagne;
 la chicorée pain de sucre, un cultivar de la chicorée sauvage ;
 le « pain de sucre » est le nom d'un modèle de casque colonial français en 1886 ;

Voir aussi 

 
 
 
 
 Pan di Zucchero